13-й Чемпионат мира по боксу — спортивное соревнование по боксу среди мужчин, организованное Международной ассоциации бокса. Чемпионат проходил с 13 по 20 ноября 2005 года в Мяньяне (Китай).

Медалисты

Командный зачет медалей

Поединки

До 48 кг

До 51 кг

До 54 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 64 кг

До 69 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Свыше 91 кг

Ссылки 
 Результаты
 
 

2005
2005 год в боксе
Ноябрь 2005 года
Спорт в Китае в 2005 году
Чемпионаты мира в Китае
Международные соревнования по боксу в Китае
Мяньян